Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2020 vond plaats van 14 tot en met 21 september in de Italiaanse hoofdstad Rome. Door de coronapandemie werd het toernooi verplaatst van midden mei naar midden september. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Foro Italico.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome